José María de la Jara y Ureta (Lima, 1920-Ib., 21 de enero de 1986) fue un periodista y político peruano. Ministro del Interior en el segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1981).

Biografía 
Hijo de José María de la Jara y Ureta (nieto de José María de la Jara y Alvizuri) y de Estela Ureta (descendiente de Manuel Toribio Ureta).

Cursó sus estudios escolares en el Colegio de la Inmaculada (Lima). Cursó estudios superiores de Jurisprudencia en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad Católica. Pero la mayor parte de su vida lo dedicó al periodismo, colaborando en la revista Caretas, los semanarios Jornada, Oiga y Democracia, así como en los diarios La Prensa, La Crónica y El Comercio.

Fue candidato a diputado por Lima en las elecciones generales de 1962. Durante el primer gobierno de Fernando Belaunde fue secretario del Consejo de Ministros del Perú (1963-1968); asimismo, fue miembro del directorio del Banco de la Nación del Perú y presidente de la Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones.

Tras el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado, fue elevado a la Secretaría General de su partido, Acción Popular (de enero de 1969 a junio de 1976). Le tocó enfrentar el acoso de la dictadura militar, sufriendo varias detenciones y siendo deportado tres veces. Vivió en el exilio durante cinco años. 

Restaurada la democracia en 1980 con el ascenso al poder del segundo belaundismo, se convirtió en el Ministro del Interior del primer gabinete ministerial de dicho régimen. Desde ese portafolio, siempre complicado, tuvo que afrontar el accionar creciente de los terroristas de Sendero Luminoso y la ola de delincuencia urbana. Su viceministro fue Héctor López Martínez, que se convirtió en su estrecho colaborador. De la Jara, que tenía sólidas convicciones democráticas, quiso marcar distancia de los excesos cometidos por la dictadura militar y planteó una política mesurada con respecto a los senderistas, salvaguardando los derechos humanos y las libertades individuales. Cuando el director general de la Guardia Civil, general Juan Balaguer Morales, hizo declaraciones públicas pidiendo medidas más enérgicas para combatir al terrorismo, De la Jara lo retiró de su cargo, enviándolo como agregado policial ante la Embajada en Washington. Siempre se mostró firme en hacer respetar su autoridad civil y no se amilanó ante amenazas de insubordinación.

Siempre consecuente con sus principios, renunció a su cargo de ministro en agosto de 1981, al asumir su responsabilidad política en la muerte de un estudiante universitario a manos de la policía, en el Cuzco, donde se había desatado una manifestación de protesta. Pasó luego a desempeñar el cargo de embajador en Italia.

Publicación 
 Testimonio de lucha (1968-1978) (1979)

Genealogía

Véase también 
 Primer gobierno de Fernando Belaúnde
 Segundo gobierno de Fernando Belaúnde

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Embajadores de Perú en Italia
Miembros de Acción Popular
Ministros del Interior de Perú
Periodistas de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Sanmarquinos (siglo XX)